Попе́льня () — село на Украине, основано в 1600 году, находится в Попельнянском районе Житомирской области.

Код КОАТУУ — 1824785301. Население по переписи 2001 года составляет 1879 человек. Почтовый индекс — 13503. Телефонный код — 4137. Занимает площадь 4,305 км².

Адрес местного совета 
13501, Житомирская область, Попельнянский р-н, с. Попельня, ул. Пограничников, 2; тел. 2-57-35.

Ссылки 
 Попельня на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Попельнянского района